Atolo est le nom de différents villages du Cameroun
 Atolo, un village du Cameroun dans l'arrondissement d'Akwaya ;
 Atolo, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Lembe-Yezoum.